Mostovoï est un patronyme russe. Il désigne à l'origine une personne collectant une taxe de passage sur un pont. Le mot « pont » se dit  (prononcé « most ») en russe.

Ce nom est notamment porté par :

 Andreï Mostovoï (1997-), footballeur russe ;
 Aleksandr Mostovoï (1968-), footballeur russe ;
 Victor Mostovoï, pilote soviétique connu pour l'atterrissage d'urgence effectué en 1963, sur la Neva, avec un Tupolev Tu-124.

Mostovoï est également un village de Russie, sur la Selenga, à l'Est du lac Baïkal, aux coordonnées .